Ibirá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibirá (ort), São Paulo, 
 Ibirá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar